Francisco López puede referirse a:

 Francisco López (1554-1629), pintor español;
 Francisco López (1964-), músico español;
 Francisco López Acebal (1866-1933), escritor y periodista español;
 Francisco López Amenábar, actor y político chileno.
 Francisco López Ballesteros (1770-1833), militar español;
 Francisco López Caro (h. 1598-1661), pintor español;
 Francisco López Conejo (1662-1717), militar español;
 Francisco López Contardo (1975-), piloto chileno;
 Francisco López de Aguilar (1585-1665), humanista y escritor español;
 Francisco López de Goicoechea (n/d), político español;
 Francisco López de Gómara (1511–1566), eclesiástico e historiador español;
 Francisco López de Úbeda (n/d), médico y escritor español;
 Francisco López de Villalobos (1474-c.1549), médico, humanista, traductor y escritor español;
 Francisco López de Zúñiga (1599-1655), militar español;
 Francisco López-Guerra Almada (1949-), arquitecto mexicano;
 Francisco López Hernández (1932-2017), escultor español;
 Francisco López Megías (1933-2005), escritor e investigador español;
 Francisco López Mena (1953-), abogado y político mexicano;
 Francisco López Sancho (1951-), artista plástico español;
 Francisco López Fernández (1967-), exfutbolista y entrenador español;
 Francisco López (1983-), periodista paraguayo;
 Francisco López Contreras (1934-), exfutbolista guatemalteco;
 Francisco Javier López,  desambiguación.